Material eXchange Format (MXF), формат обмена данными — медиаконтейнер для профессионального хранения и обработки видео- и аудиоматериалов. Стандарт описан международной организацией SMPTE. Является кросс-платформенным и поддерживается многими поставщиками программных и аппаратных решений.

Возможности:
 Хранение завершённых работ вместе с их метаданными
 Хранение файлов в формате, допускающем потоковое вещание и просмотр во время передачи
 Создание информации о синхронизации нескольких файлов
 В формате MXF можно хранить данные, сжатые любым алгоритмом

Недостатки:
 Поддержка MXF различными устройствами не означает полной совместимости. Например, устройства могут использовать несовместимые алгоритмы сжатия.

Стандарты MXF 

Основные стандарты:
 SMPTE 377M: The MXF File Format Specification (the overall master document)
 SMPTE EG41: MXF Engineering Guide (A guide explaining how to use MXF)
 SMPTE EG42: MXF Descriptive Metadata (A guide explaining how to use descriptive metadata in MXF)

Стандарты метаданных и меток:
 SMPTE 380M: DMS1 (a standard set of descriptive metadata to use with MXF files)
 SMPTE 436M: MXF Mappings for VBI Lines and Ancillary Data Packets
 SMPTE RP210: SMPTE Metadata Dictionary (https://web.archive.org/web/20071006194127/http://www.smpte-ra.org/mdd/index.html )
 SMPTE RP224: Registry of SMPTE Universal Labels

См. также 
 AAF — Advanced Authoring Format
 BXF — Broadcast eXchange Format
 BWF — Broadcast Wave Format

Примечания

Ссылки 
 http://tech.ebu.ch/docs/techreview/trev_291-devlin.pdf EBU Technical Review, 2002
 The MXF Book, Nick Wells ISBN 0-240-80693-X, 2006

Медиаконтейнеры